Opéra Rock est un album rock de Renaud Hantson, sorti en 2011 composé de 20 reprises de chansons extraites de comédies musicales françaises et anglosaxonnes.

Titres de l'album 
 Quand on arrive en ville Extrait de Starmania 
 L'envie d'aimer Extrait de Les Dix Commandements 
 Out here on my own Extrait de Fame En duo avec Lena Ka
 Can you feel the love tonight Extrait de Le Roi lion En duo avec Pablo Villafranca
 Mourir comme lui Extrait de La Légende de Jimmy 
 Le temps des cathédrales Extrait de Notre-Dame de Paris 
 Le Blues du businessman Extrait de Starmania 
 Vivre à en crever Extrait de Mozart, l'opéra rock 
 Maniac Extrait de Flashdance En duo avec Barbara Scaff
 La peine maximum Extrait de Les Dix Commandements 
 Lune Extrait de Notre-Dame de Paris 
 Memory Extrait de Cats En duo avec Grégori Baquet
 La chanson de Ziggy Extrait de Starmania 
 Calling You Extrait de Bagdad Café 
 Géant Extrait de La Légende de Jimmy 
 S.O.S. d'un terrien en détresse Extrait de Starmania 
 Être à la hauteur Extrait de Le Roi Soleil  En duo avec Cyril Paulus
 Comment lui dire Extrait de Roméo et Juliette, de la haine à l'amour  
 Mister actor studio Extrait de La Légende de Jimmy  
 Christmas (See Me, Feel Me)'' Extrait de Tommy  En duo avec Wenda

Album musical sorti en 2011